Jako teroristický útok v Londýně v roce 2017 mohou být označeny následující události:
 Teroristický útok v Londýně v březnu 2017 – útok automobilem na Westminsterském mostě
 Teroristický útok v Londýně v červnu 2017 – útoky v jižní části Londýna na mostě London Bridge a v tržnici Borough Market
 Útok dodávkou v Londýně (červen 2017)  – útok automobilem před Severolondýnskou ústřední mešitou ve čtvrti Finsbury Park
 Bombový útok na Parsons Green – výbuch na lince metra District Line